O Mosteiro de San Miguel de Escalada é um mosteiro espanhol que se localiza no Caminho de Santiago, relativamente perto da cidade de Leão, na província de mesmo nome, e do qual hoje apenas resta uma igreja.

A igreja tem três naves separadas por colunas e grandes arcos de ferradura, com suas absides e um cruzeiro, que não se vê do exterior, e onde se situaria o coro, separado da nave principal por três arcos também de ferradura.

Ligações externas 
 Mais informações
 Fotos

Leão (Espanha)
San Miguel de Escalada
San Miguel de Escalada
Caminho de Santiago